Система централизованного регулирования давления воздуха в шинах — часть пневмосистемы автомобилей (как правило, повышенной проходимости), а также спецтехники (тракторов, колёсных бронетранспортёров), предназначенная для оперативного, без покидания водителем рабочего места, изменения давления воздуха в шинах колёс при изменении дорожных условий (например, съезд с асфальтовой дороги на снег) или для подкачки колёс, потерявших герметичность. Состоит, как правило, из регулировочного крана, распределительной сети, уплотнительных устройств в ступицах колёс для передачи воздуха от неподвижной сети на вращающиеся колёса, а также соединительных шлангов от уплотнительных втулок к золотникам колёс. Питается система либо от центральной воздушной системы автомобиля, если таковая имеется, либо от специального компрессора. К примеру, на бронетранспортёре БТР-70 установлены два двигателя, каждый из которых оборудован компрессором, но работают компрессоры только на систему изменения давления в шинах — иных потребителей сжатого воздуха на борту нет.

Источники 
 Бронетранспортёр БТР-70. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. М., Военное издательство, 1988
 Полноприводные автомобили КрАЗ-255Б, КрАЗ-255В, КрАЗ-255Л. Устройство, эксплуатация, техническое обслуживание — М., 2001

Устройство грузовика
Внедорожники